La communauté de communes du district urbain de Faulquemont (DUF) est une communauté de communes située dans le département de la Moselle en région Grand Est.

Historique 
Le district de Faulquemont est créé par arrêté préfectoral du , et ne compte en 1990 que cinq communes.

Le , le district est transformé en communauté de communes du district urbain de Faulquemont.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Administration 
Le conseil communautaire est composé de 73 délégués, dont 8 vice-présidents.

Voir aussi

Article connexe 
Liste des intercommunalités de la Moselle

Liens externes 
 
 
 
 Base Aspic

Notes et références 

District urbain de Faulquemont
Faulquemont
Division administrative fondée en 2002